

Patronyme 

 Claude Akins (1926-1994), acteur américain ;
 James Akins (1926-2010), ambassadeur des États-Unis ;
 Tyron Akins (1986-), athlète américain, naturalisé nigérian, spécialiste du 110 m haies ;
 Virgil Akins (1928-2011), boxeur américain ;
 Zoe Akins (1886-1958), scénariste américaine.

Toponyme 

 Akins, census-designated place américaine, en Oklahoma.